Il gatto col cappello (The Cat in the Hat) – romanzo di Dr. Seuss del 1957
 Il gatto... e il cappello matto (The Cat in The Hat) – film del 2003 diretto da Bo Welch